Birgel steht geographisch für 

 Amt Birgel, eine ehemalige Verwaltungseinheit im Kreis Düren
 Birgel, eine Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Birgel (Düren), Ortsteil der Kreisstadt Düren in Nordrhein-Westfalen
 Birgel (Oberwinter), Ortsteil der Stadt Remagen

Birgel ist der Familienname folgender Personen:

 Frambach von Birgel (13. Jh.), rheinischer Adliger
 Willy Birgel (1891–1973), deutscher Schauspieler